Баджитпур — топоним в Бангладеш:
 Баджитпур — город и муниципалитет на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Баджитпур — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж.